En mycologie, les cystides sont, chez les champignons Basicomycètes, des cellules stériles se trouvant sur le chapeau, au sein de l'hyménium et sur le pied.
En zoologie, la cystide est, chez les bryozoaires, la loge (ou « logette ») plus ou moins rigide qui abrite chaque individu.